Dinić ist der Familienname folgender Personen:

 Dragoljub M. Dinić (1881–1966), serbischer General und jugoslawischer General-Major, Professor und Schriftsteller
 Marko Dinić (* 1988), serbisch-österreichischer Autor